Алтыновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алтыновская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.
 Алтыновская волость — в составе Кролевецкого уезда Черниговской губернии.